|-
| 180501 - || || 14 de febrer de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 180502 - || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180503 - || || 14 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 180504 - || || 15 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 180505 - || || 15 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 180506 - || || 15 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 180507 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180508 - || || 14 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180509 - || || 16 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180510 - || || 16 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180511 - || || 17 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180512 - || || 17 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180513 - || || 18 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180514 - || || 17 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180515 - || || 16 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180516 - || || 17 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180517 - || || 17 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180518 - || || 18 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180519 - || || 18 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180520 - || || 18 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180521 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180522 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180523 - || || 20 de febrer de 2004 || Kleť || Kleť
|-
| 180524 - || || 22 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180525 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180526 - || || 23 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180527 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180528 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180529 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180530 - || || 23 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180531 - || || 22 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180532 - || || 25 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180533 - || || 26 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180534 - || || 17 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180535 - || || 18 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180536 - || 2004 EV || 1 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 180537 - || || 14 de març de 2004 || Wrightwood || J. W. Young
|-
| 180538 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180539 - || || 13 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180540 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180541 - || || 15 de març de 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 180542 - || || 10 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180543 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180544 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180545 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180546 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180547 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180548 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180549 - || || 14 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180550 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180551 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180552 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 180553 - || || 15 de març de 2004 || Goodricke-Pigott || Goodricke-Pigott
|-
| 180554 - || || 15 de març de 2004 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 180555 - || || 13 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180556 - || || 13 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180557 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180558 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180559 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180560 - || || 15 de març de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 180561 - || || 14 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180562 - || || 14 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180563 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180564 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180565 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180566 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 180567 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 180568 - || || 14 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180569 - || || 14 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180570 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180571 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180572 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180573 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180574 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180575 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180576 - || || 16 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180577 - || || 16 de març de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 180578 - || || 28 de març de 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 180579 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180580 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180581 - || || 16 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 180582 - || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180583 - || || 17 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180584 - || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180585 - || || 16 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180586 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180587 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180588 - || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180589 - || || 21 de març de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180590 - || || 16 de març de 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 180591 - || || 18 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180592 - || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180593 - || || 19 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180594 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180595 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180596 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180597 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180598 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180599 - || || 20 de març de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 180600 - || || 20 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
|}

0